Burrell ist der Familienname folgender Personen:

 Álvaro Burrell (* 1969), spanischer Zehnkämpfer
 Boz Burrell (1946–2006), britischer Gitarrist
 Dave Burrell (* 1940), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Dawn Burrell (* 1973), US-amerikanische Weitspringerin
 Duke Burrell (1920–1993), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Ezra A. Burrell (* 1867), US-amerikanischer Politiker
 Henry Burrell (1873–1945), australischer Naturforscher
 Horace Burrell (1950–2017), jamaikanischer Fußballfunktionär
 Jeff Burrell (* 1968), US-amerikanischer Schauspieler und Synchronsprecher
 Jeremiah Burrell, US-amerikanischer Jurist
Keith Burrell (* 1947), US-amerikanischer Plasmaphysiker
 Kenny Burrell (* 1931), US-amerikanischer Jazzgitarrist
 Kim Burrell (* 1972), US-amerikanische Gospel-Sängerin
 Leroy Burrell (* 1967), US-amerikanischer Sprinter
 Martin Burrell (1858–1938), kanadischer Politiker
 Merrick Burrell (1699–1787), britischer Politiker
 Michelle Finn-Burrell (* 1965), US-amerikanische Sprinterin
 Noah Burrell (* 1997), schweizerischer Basketballspieler
 Orlando Burrell (1826–1921), US-amerikanischer Politiker
 Otis Burrell (* 1944), US-amerikanischer Leichtathlet
 Paul Burrell (* 1958), britischer Butler der Königsfamilie und Autor
 Paul Burrell (Snookerspieler), südafrikanischer Snookerspieler 
 Philip Burrell (1954–2011), jamaikanischer Musikproduzent
 Reto Burrell (* 1973), Schweizer Musiker
 Richard Burrell (* 1959), britischer Schwimmer
 Ronald Burrell (* 1983), US-amerikanischer Basketballspieler
 Scott Burrell (* 1971), US-amerikanischer Basketballspieler
 Sheila Burrell (1922–2011), britische Schauspielerin
 Shelia Burrell (* 1972), US-amerikanische Siebenkämpferin
 Stanley Burrell (* 1984), US-amerikanischer Basketballspieler
 Stanley Kirk Burrell (* 1962), Künstlername MC Hammer, US-amerikanischer Rapper und Prediger
 Ty Burrell (* 1967), US-amerikanischer Schauspieler
 Wendy Burrell (* 1952), britische Schwimmerin
 William Burrell (1861–1958), schottischer Reeder

davon abgeleitet:

 Burrell Collection, Kunstmuseum in Glasgow
 Charles Burrell & Sons, englisches Maschinenbauunternehmen (1770–1928)

im NRHP gelistete Objekte:

 Burrell Fort, in Sheffield Village, Ohio, ID-Nr. 78002111
 Burrell Heights Apartments, in Portland, Oregon, ID-Nr. 97000120
 Burrell Memorial Hospital, in Roanoke, Virginia, ID-Nr. 03000450
 Burrell Orchard Site, in Sheffield Lake, Ohio, ID-Nr. 77001073
 Burrell-King House, in Oberlin, Ohio, ID-Nr. 79001886

Siehe auch:

 Burrell Township, Burrel, Burel, Burrill